The Diamond Master – romanzo giallo di Jacques Futrelle

Film
The Diamond Master – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Eclair American
The Diamond Master – serial del 1929 in dieci episodi diretto da Jack Nelson